Teresa Stadlober (ur. 1 lutego 1993 w Schladming) – austriacka biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Teresa Stadlober pojawiła się 1 marca 2008 roku podczas zawodów juniorskich w Bois-d’Amont, gdzie była czwarta w biegu na 5 km techniką dowolną. W styczniu 2010 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie była osiemnasta w biegu na 5 km stylem klasycznym, a bieg łączony na 10 km zakończyła na 24. miejscu. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Libercu, zdobywając złoty medal w biegu łączonym i srebrny na 5 km stylem dowolnym. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku zdobyła brązowy medal w biegu łączonym na 15 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2013 roku w Ruce, zajmując 97. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 4 stycznia 2014 roku w Val di Fiemme, gdzie zajęła 24. miejsce w biegu na 5 km klasykiem. Był to szósty etap ósmej edycji Tour de Ski, który to cykl ukończyła na 27. pozycji.

W 2013 roku brała udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując jedenaste miejsce w sztafecie, 26. miejsce na dystansie 10 km techniką dowolną oraz 29. miejsce w biegu łączonym na 15 km.

Jej brat Luis również uprawia biegi narciarskie. Jej rodzicami są Alois Stadlober i Roswitha Steiner.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne

Uwagi 

Austriaccy biegacze narciarscy
Austriaccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993